Persson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Persson 106 323
 Pehrsson 713
 Pehrson 449
 Person 143
 Perzon 88
 Pärsson 87
 Pärson 63 
 Phersson 13
 Pherson 8 
 Persohn 7
 Pehrzon 5
 Pärzon 1
Tillsammans med 11 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 107 911 personer, vilket ger namnet plats nummer 8 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Pers son.

Personer med efternamnet Persson eller varianter av detta namn

A
 Alfred Persson, flera personer
 Alfred Persson (arkitekt) (1879–1963), arkitekt i Lund
 Alfred Persson i Björsbyholm (1862–1942), lantbrukare och politiker, liberal
 Algot Persson (1884–1947), skådespelare
 Allan Persson, flera personer
 Allan Persson (jurist) (1913–1998), lagman
 Allan Persson (konstnär) (1918–1987), ciselör, konstnär och tecknare
 Alma Persson (1860–1955), lärare
 Angela Persson
 Anders Persson, flera personer
 Anders Pehrson (1912–1982), formgivare
 Anders Pärson (född 1950), alpin skidtränare
 Anders Persson (handbollsspelare)
 Anders Persson (jazzpianist) (född 1958)
 Anders Persson (meteorolog) (1944–2021)
 Anders Persson (orgelbyggare)
 Anders Persson (skidåkare) (1886–1925), skidåkare och skidfabrikör
 Anders Persson (sociolog)
 Anders Persson i Burlöv (1802–1880), riksdagsman i bondeståndet
 Anders Persson i Mörarp (1835–1917), politiker
 Anders Persson på Rankhyttan (död 1534), bergsman
 Anders Persson i Tofta (1829–1872), hemmansägare och politiker
 Anders Persson i Vä (1816–1884), lantbrukare och politiker
 Anders Persson (militär) (född 1968), militär
 André Persson (född 1966), författare och pr-konsult
 Andreas Person
 Andy Persson (född 1981), rugbyspelare
 Angela Persson (född 1962), friidrottare, medeldistanslöpare
 Anita Persson (född 1939), socialkamrer och politiker, socialdemokrat
 Anja Pärson (född 1981), alpin skidåkare
 Anna Persson, flera personer
 Anna Persson (möbelarkitekt) (1909–1984), målare, skulptör och möbelarkitekt
 Anna Persson (skulptör) (1883–1967)
 Anna-Lena Pehrsson (född 1942), förlagsredaktör och författare
 Anna-Maja Persson (född 1965), journalist och tv-reporter
 Annalena Persson (född 1971), operasångerska, sopran
 Annika Ruth Persson (född 1955), författare och översättare
 Annina H. Persson (född 1963), professor i civilrätt
 Arne Persson (1914–1986), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Arne Persson (militär), officer i flygvapnet
 Arne Pärson (1906–1982), revyman och sångtextförfattare
 August Persson (1849–1901), lantbrukare och politiker
 Axel Pehrsson-Bramstorp (1883–1954), politiker, partiledare för bondeförbundet, statsminister
 Axel W. Persson (1888–1951), klassisk arkeolog
 Axel W. Persson (cyklist) (1888–1955)

B
 Bengt Persson, flera personer
 Bengt Persson (friidrottare) (1939–2013), hinderlöpare
 Bengt Persson (skådespelare) (1928–1967)
 Bengt Persson (militär) (född 1954)
 Bengt-Arne Person (1927–2018), museiman
 Bent Persson (född 1947), jazzmusiker, trumpetare
 Bert Persson (född 1983), äventyrare
 Berta Persson (1893–1961), busschaufför
 Bertil Persson, flera personer 
 Bertil Persson (arkitekt) (1915–2003)
 Bertil Persson (fysiker) (född 1938), radiofysiker, professor i medicinsk radiofysik vid Lunds universitet
 Bertil Persson (född 1961), företagsledare
 Bertil Persson (politiker) (född 1937), läkare och politiker, moderat
 Biljana Pehrsson (född 1970), företagsledare
 Björn Persson (född 1967), travtränare och författare
 Bo Persson, flera personer
 Bo Persson (bordtennisspelare) (född 1948), bordtennisspelare
 Bo Persson (ljudtekniker) (född 1949)
 Bo Persson (regissör) (född 1953), regissör och manusförfattare
 Bo Anders Persson (född 1937), rockmusiker
 Bob Persson (född 1950), företagare
 Britt-Ingrid Persson (född 1938), konstnär
 Britta Persson (född 1981), popmusiker
 Bror Person (1923–1996), konstnär
 Bror Persson (1891–1950), köpman och politiker, folkpartist

C
 Carina Persson, flera personer
 Carina Persson (astronom) (född 1964)
 Carina Persson (fotomodell) (född 1958)
 Carina Persson (politiker), kommunikationschef, socialdemokrat
 Carl Persson, flera personer
 Carl Persson (ishockeyspelare) ((född 1995)
 Carl Persson (jurist) (1919–2014), jurist och ämbetsman
 Carl Persson i Stallerhult (1844–1926), lantbrukare och politiker i lantmannapartiet
 Carl Olov Persson (född 1936), politiker, kristdemokrat
 Carry Persson (född 1953), operasångare, baryton
 Catherine Persson (född 1965), politiker, socialdemokrat
 Cecilia Persson (pianist) (född 1982), jazzpianist
Christer Persson (född 1943), författare
Christer Persson (fotbollsspelare) (född 1979)
Christiaan Hendrik Persoon (1761–1836), nederländsk botaniker
Christoffer Persson (född 1985), ishockeyspelare
Christoffer Persson (poet) (1844–1901), poet, känd som Södrens skald
Clas Pehrsson (född 1942), blockflöjtspelare, professor
Curt Persson (aktiv 2004–2009), idrottsledare

D
Dan Persson (född 1960), basist och kapellmästare
 Daniel Persson, flera personer
 Daniel Persson (friidrottare) (född 1982), sprinter
 Daniel Persson i Tällberg (1850–1918), politiker, liberal, senare frisinnad
Dennis Persson (född 1988), ishockeyspelare

E
Ebbe Persson (född 1944), militär
Edvard Persson (1888–1957), skådespelare och sångare
Edvard Persson (skidåkare) (1888–1964)
 Egon Persson (1916–1971), målare och tecknare
 Einar Person (1918–2006), målare, tecknare och grafiker
 Einar Persson (1902–1993), skogsarbetare och politiker, socialdemokrat
 Eliel Persson (1901–1991), åländsk politiker och bonde
 Elisabeth Persson (född 1942), politiker, vänsterpartist
 Elisabeth Persson (curlingspelare) (född 1964)
Ellinor Persson (född 1965), programledare
 Elov Persson (1894–1970), serieskapare
 Emil Lindahl Persson (född 1972), partitjänsteman, vänsterpartist
 Erik Persson, flera personer
 Eric Persson (1898–1984), fotbollsledare
 Eric Persson (1904–1990), konstnär
 Eric Persson (född 1905) (1905–1985), konstnär
 Erik Persson (simmare) (född 1994)
 Erik "Lillis" Persson (1909–1989), ishockey-, bandy- och fotbollsspelare
 Erik Olof Persson (född 1979), konstnär, snickare, musiker
 Eric Sigfrid Persson (1898–1983), byggmästare och formgivare
 Eric Sigfrid Persson (konstnär) (1906–1981), målare och tecknare
Erkers Marie Persson (född 1954), konstnär
Ernst Persson (1880–1965), företagare och kooperatör
Erling Persson (1917–2002), entreprenör och företagsledare
Esbjörn Persson (1849–1915), hemmansägare och politiker
Essy Persson (född 1941), skådespelare
 Eva Persson, flera personer
 Eva Persson (direktör) (född 1953), chefsjurist
 Eva Persson (skådespelare) (född 1943), skådespelare och dramapedagog
 Eva Persson (utställningsproducent) (född 1939)

F
Flemming Pehrson (född 1955), dansk fotbollsspelare
 Folke Persson (1905–1964), målare, grafiker, konsthantverkare och författare
Frans Persson (1891–1976), gymnast
Frans Oscar Persson (1867–1952), spelman
Fredrik Persson, flera personer
Fredrik Persson (ekonom) (född 1968), ekonom
Fredrik Persson (fotbollsspelare) (född 1983), fotbollsspelare
Fredrik Persson (trav) (född 1972), travtränare
Fredrik Persson-Lahusen (född 1976), historiker
Frida Persson (född 1989), friidrottare, häcklöpare
 Frithiof Persson (1882–1936), aktuarie
Fritz Persson (1904–1987), ombudsman och politiker, socialdemokrat

G
Gehnäll Persson (1910–1976), dressyrryttare
Gerd Persson (född 1933), sångerska
 Gilbert Persson (1907–1989), tjänsteman och målare
Git Persson (född 1965), dansbandssångerska och dragspelare
Goy Persson (född 1939), författare och kulturchef
 Grus-Olle Persson (1911–1971), racerförare
Gudrun Persson (född 1962), statsvetare
 Gunilla Persson (född 1958), svenskamerikansk fotomodell, journalist och såpadeltagare
 Gunilla Linn Persson (född 1956), författare
 Gunnar Persson, flera personer
 Gunnar Persson (serieskapare) (född 1933)
 Gunnar Persson (tränare) (född 1958), ishockeyspelare och tränare
 Gunnel Persson, flera personer 
 Gunnel Eklund Persson (född 1939), opera- och vissångerska
 Göran Persson, flera personer
 Göran Persson (född 1949), politiker, statsminister, socialdemokrat
 Göran Persson (militär) (1921–2001), militär
 Göran Persson (musiker) (född 1948), musiker
 Göran Persson (konstnär) (född 1956), konstnär
 Göran Persson (född 1960), skötare, politiker, socialdemokrat
 Gösta Persson (1902–1969), journalist
 Gösta Persson (konstnär) (1927–1992), målare och reklamtecknare

H
Halvor Persson (född 1966), norsk backhoppare och idrottsledare
 Hanna Persson (född 1991), fotbollsspelare
 Hanna Persson (fotbollsspelare född 1996)
 Hanna Persson (programledare) (född 1988)
 Hanna-Mia Persson (född 1978), stavhoppare
Hans Persson, flera personer
Hans Persson (författare) (född 1953), författare och lärare
Hans Persson (längdåkare) (född 1959)
 Hans Persson (präst) (1905–1998)
Hans-Gösta Pehrsson (1910–1974), krigsfrivillig
 Harry Persson, flera personer
 Harry Persson (artist) (1906–1961), skådespelare och sångare
 Harry Persson (boxare) (1898–1979)
 Harry Persson (pianist) (1923–2021), pianist och kompositör
 Hasse Persson, flera personer
Hasse Persson (fotbollsspelare) (1929–2001)
Hasse Persson (fotograf) (född 1942)
Helena Persson (född 1969), hoppryttare
Helena Persson (museichef) (född 1961)
Helene Persson(aktiv 1990–2002), sångerska
Helmer Persson (1904–1991), redaktör och politiker, kommunist
 Helmer Persson (arkitekt) (1903–1985)
Henry Persson (aktiv 1940–1942), friidrottare, stående höjdhoppare
Herman Persson (1893–1978), läkare och botaniker
Hilma Persson-Hjelm (1877–1953), konstnär och keramiker
Holger Persson (1901–1961), konstnär

I
Ike Person (1960–2022), svensk-amerikansk basketspelare
Ingemar Persson (född 1954), justitieråd och rättsvetenskaplig författare
Inger Pehrsson (född 1935), scenograf och kostymör
Inger Persson (1936–2021), keramiker
 Ingmar Persson, flera personer
 Ingmar Persson (filosof) (född 1951), professor
 Ingmar Persson (kemist) (född 1953), professor i organisk och fysikalisk kemi
 Ingrid Persson, flera personer
 Ingrid Persson (författare) (född 1939), författare av barn- och hembygdsböcker
 Ingrid Persson (präst) (1912–2000)
 Ingvar Persson, flera personer
 Ingvar Persson (arkitekt) (1927–1999)
 Ingvar Persson (journalist) (född 1962), journalist och författare
Ingvar Persson (serieskapare) (1930–2015)
 Isak Persson (född 1995), friidrottare, hoppare
Ivar Persson (1901–1979), lantbrukare, ämbetsman och politiker, bondeförbundare

J
Jakob Persson (1839–1934), rektor och politiker, liberal
Jan Persson, flera personer
 Jan Persson (friidrottare)(född 1961), medeldistanslöpare
 Jan Persson (professor) (1934–2016), jordbruksforskare
 Jan Persson (född 1947), sångare med artistnamnet Janne Lucas
Jan Erik Persson (född 1947), entreprenör och företagsledare
Jan-Eric Persson, skivproducent
 Jan Harry Persson (1924–2020), målare och grafiker
Jan-Olov Persson (född 1959), travtränare
Jerry Persson (född 1969), ishockeyspelare
Joachim Persson (född 1973), skådespelare
Joakim Persson (född 1975), fotbollsspelare och tränare
 Joakim Persson (fotbollsspelare född 2002)
 Joel Persson (född 1994), ishockeyspelare
 Johan Persson, flera personer
 Johan Pehrsson (1700–1756), riksdagsman för bondeståndet
 Johan Pehrsson i Lövö (1731–1792), riksdagsman för bondeståndet
 Johan Pehrson (född 1968), politiker, folkpartist
 Johan Person (1868–1921), svensk-amerikansk journalist och författare
 Johan Persson (fotbollsspelare) (född 1984)
 Johan Persson (fotograf) (född 1982), fotograf och journalist
 Johan Persson (fp) (1895–1973), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Johan Persson (kommunalråd) (född 1974), politiker i Kalmar, socialdemokrat
 Johan Persson (musiker) (född 1971)
 Johan Persson i Hult (1849–1910), hemmansägare och politiker
 Johan Persson i Tidaholm (1887–1947), tändsticksarbetare och politiker
 Johan Persson i Årsta (aktiv 1865–1866), lantbrukare och politiker i bondeståndet
 Johan "Lill-Jan" Persson (aktiv omkring 1700), skogvaktare och hovjägare, gett namn till Lill-Jansskogen och Lill-Jans plan
 Johan Abram Persson (1898–1971), längdskidåkare
 Johanna Persson (född 1978), badmintonspelare
John Pehrsson (1826–1900), godsägare och politiker
John Persson (född 1992), ishockeyspelare
John Persson (fotbollsspelare) (1902–1972)
John Persson (botaniker) (1854–1930), apotekare och botaniker
John-Olof Persson (1938–1989), finansborgarråd i Stockholm, socialdemokrat
Jon Persson (född 1976), fotbollsspelare
Jon Pärson (född 1933), målare och skulptör
Jonas Persson, flera personer
 Jonas Persson (bandymålvakt) (född 1975)
 Jonas Persson (fysiker) (född 1964), universitetslektor
 Jonas Persson (handbollsspelare) (född 1969)
 Jonas Persson (serieskapare) (född 1968)
 Jonas Persson (simmare) (född 1983)
 Jonas Pärsson (1730–1798), politiker i bondeståndet
 Jonathan Persson (född 1984), ishockeyspelare
 Jöns Persson, flera personer
 Jöns Pehrsson (1825–1882), lantbrukare och politiker
 Jöns Persson (1822–1908), hemmansägare och politiker 
Jöran Persson (omkring 1530–1568), ämbetsman och kunglig sekreterare
Jörgen Persson (född 1966), bordtennisspelare
Jörgen Persson (filmfotograf) (född 1936)

K
 Karen Randers-Pehrson (1932–2019), norsk skådespelare
 Karin Persson (1891–1971), konstnär
 Karl Persson, flera personer
 Karl Persson (Nybo-Kalle) (1863–1915), naturläkare
 Karl Persson (politiker) (1894–1982), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Karl Axel Pehrson (1921–2005), målare, grafiker och skulptör
 Karl Erik Persson (1919–2010), direktör inom kooperationen
 Karl-Erik Persson (född 1941), politiker, vänsterpartist
 Karl-Johan Persson (född 1975), VD för Hennes & Mauritz
 Kent Persson, flera personer
 Kent Persson (moderat) (född 1971), politiker, moderat
 Kent Persson (vänsterpartist) (född 1951), politiker, vänsterpartist
 Kerstin Hesslefors Persson (född 1960), präst och psalmförfattare
 Kim Persson (född 1995), fotbollsspelare
 Klara Persson (född 1985), illustratör och författare av barn- och ungdomsböcker
 Klas Persson (1912–1999), målare
 Knut Pehrson (1890–1944), skådespelare
 Knut Pehrsson (1748–1831), bonde och riksdagsman
 Konrad Persson (1895–1981), ämbetsman
 Kristina Persson (född 1945), ekonom, ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Kåre Persson (1956–2016), läkare och översättare

L
 Lars Persson, flera personer
 Lars Persson (1819–1874), hemmansägare och politiker
 Lars Persson (1833–1904), hemmansägare och politiker
 Lars Persson (etnograf) (1934–1981)
 Lars Persson (koreograf) (född 1952)
 Lars Persson (politiker) (född 1973), kommunalråd i Sundsvall, folkpartist
 Lars Persson i Västvalla(aktiv 1865–1866), lantbrukare och politiker
 Lars-Bertil Persson (född 1934), officer i flygvapnet
 Lars-Erik Persson (född 1944), matematiker
 Lars G. Persson (född 1937), officer i marinen
 Lars Göran Persson (född 1958), skådespelare och pjäsförfattare
 Lasse Persson, flera personer
 Lasse Persson (serieskapare), serietecknare
 Lasse Persson (trummis), trummis
 Lasse Persson (journalist) (1921–2000)
 Leif Persson (konstnär) (född 1938)
 Leif G.W. Persson (född 1945), kriminolog och författare
 Lena Persson(1944–1999), journalist och författare
 Lennart Persson, flera personer
 Lennart Pehrson (född 1953), journalist och författare
 Lennart Pehrsson (1919–1992), mariningenjör
 Lennart Persson (biolog) (född 1948)
 Lennart Persson (justitieråd) (1922–2018)
 Lennart Persson (musikjournalist) (1951–2009)
 Lennart Persson (neurokirurg) (född 1950), sjukhuschef
 Lennart Persson (programledare) (född 1954), journalist och programledare
Leo Persson (född 1942), politiker, socialdemokrat
Lilie Persson (född 1966), fotbollsspelare
Lina Persson (född 1982), orienterare
Linda Persson, gift Berglund (född 1981), stavhoppare
 Linn Persson (född 1994), skidskytt
Linus Persson (född 1985), ishockeyspelare
Lisa-Christina Persson (född 1920), översättare av barnböcker

M
 Magnus Persson, flera personer
 Magnus Pehrsson (född 1976), fotbollsspelare och tränare
 Magnus Persson (handbollsspelare) (född 1990)
 Magnus Persson (socialdemokrat) (född 1935), politiker
 Magnus Persson (sverigedemokrat) (född 1970), politiker
Malin Persson Giolito (född 1969), jurist och författare
Malte Persson (född 1976), författare, litteraturkritiker och översättare
Margareta Persson, flera personer
Margareta Persson (1945–2015), politiker, socialdemokrat, engagerad i handikapprörelsen
Margareta Persson (konstnär) (1947–2008), konstnär
Margareta Persson (född 1950), politiker, socialdemokrat
 Margit Persson (1917–2015), målare
Maria Persson (född 1959), barnskådespelare
 Marie Länne Persson (född 1952), sångerska och folkmusiker
Markus Persson (född 1979), spelutvecklare
Martin Persson (född 1963), filmproducent
 Mats Persson, flera personer 
 Mats Persson Stadig (1786–1862), dalmålare
 Mats Persson (generaldirektör) (född 1951)
 Mats Persson (nationalekonom) (född 1949)
 Mats Persson (pianist) (född 1943), pianist och kompositör
 Mats Persson (politiker) (född 1980), folkpartist
 Mats Persson (riksdagsman) (1657–1739), riksdagsman i bondeståndet
 Mats Persson (musiker) (född 1959), gitarrist och skivproducent
 Mats Persson (statsvetare) (född 1978), journalist och politisk medarbetare
 Mattias Persson, flera personer
 Mattias Persson (friidrottare) (född 1975), långdistanslöpare
 Mattias Persson (ishockeyspelare) (född 1985)
 Mattias Persson (speedwayförare) (född 1991)
Matts Pehrsson (1796–1869), lantbrukare, skeppsredare och politiker
Matts Persson i Utsund (1754–1809), riksdagsman i bondeståndet
Miah Persson (född 1969), operasångerska, sopran
 Mikael Persson (född 1959), tyngdlyftare
 Måns Persson(död före 1561), guldsmed
Morten Persson (född 1948), tidskriftsredaktör
My Persson (född 1938), politiker, moderat
Mårten Pehrson (1840–1906), industriman
 Märta Persson (1904–1992), konstnär och textilkonstnär

N
 Nahid Persson Sarvestani (född 1960), dokumnetärfilmare
Nathalie Persson (född 1997), fotbollsspelare
Nicklas Persson (född 1965), fotbollsspelare
Niklas Persson (född 1979), ishockeyspelare
 Nils Persson, flera personer
 Nils Persson (kommunalråd) (född 1949), politiker i Borlänge, socialdemokrat
 Nils Persson (konsul) (1836–1916), företagare och politiker i Helsingborg
 Nils Persson (seglare) (1879–1941)
 Nils Persson i Boda (1787–1854), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Persson i Grytterud (1873–1948), lantbrukare och politiker, högerman
 Nils Persson i Malmö (1865–1927), politiker, socialdemokrat
 Nils Persson i Ringstorp (1798–1871), talman i bondeståndet
 Nils Persson i Svensköp (1901–1969), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Nils Persson i Vadensjö (1838–1921), lantbrukare och politiker, lantmannapartist/frihandlare
 Nils Birger Persson (1911–1986), revyförfattare, sångtextförfattare, manusförfattare
 Nils O. Persson (1884–1962), ombudsman och politiker i Malmö, socialdemokrat
 Nils Petter Pehrsson (1845–1906), bokförläggare
Nina Persson (född 1974), sångerska, musiker och kompositör
Nina Persson (friidrottare) (aktiv 1981), längdhoppare

O
 Ola Persson, flera personer
 Ola Pehrson (1964–2006), konstnär
 Ola Pehrsson (1818–1896), lantbrukare och politiker
 Ola Persson (författare) (född 1947)
 Ola Persson (politiker) (1891–1973), flottningsarbetare och politiker, kommunist
 Ola Persson i Rinkaby (1846–1932), hemmansägare och politiker
Olle Persson (född 1958), opera- och konsertsångare., baryton
Olle Persson (professor) (född 1949), professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 Olof Persson, flera personer
 Olof Persson (bergsman) (aktiv 1656)
 Olof Persson (bildhuggare) (död omkring 1705), predikstolskonstnär
 Olof Persson (direktör) (född 1964), VD och koncernchef för AB Volvo
 Olof Persson (fotbollsspelare) (född 1978)
 Olof Persson (konstnär) (1921–2001), målare, tecknare och grafiker
 Olof Persson (socialdemokrat) (1904–1988), skogsarbetare och politiker
 Olof Pehrsson i Gråsätter, politiker i bondeståndet 1865–1866 
 Olof Persson i Killebäckstorp (1839–1914), lantbrukare och politiker
 Olof August Persson (1863–1931), järnhandlare och politiker i Östersund, frisinnad
 Otto Persson (1865–1908), lantbrukare och politiker
 Ove Persson (1925–1999), målare

P
 Paul Pehrsson (aktiv 1896–1897), friidrottare, löpare
 Paul Persson (1883–1949), lärare och matematiker
 Peps Persson (1946–2021), sångare, musiker, låtskrivare
 Per Persson, flera personer
 Per Pehrsson (eller Petrus Pehrsson) (1867–1953), präst och politiker
 Per Persson (arkitekt) (1913–1977)
 Per Persson (journalist) (1926–1993), programchef på SR
 Per Persson (artist) (född 1963)
 Per Persson (språkvetare) (1857–1929), professor i latin
 Per Persson (uppfinnare) (1849–1909), konstruktör av stickmaskiner
 Pehr Pehrsson i Barkö (1818–1898), lantbrukare och politiker
 Pehr Pehrsson i Höle (1825–1912), lantbrukare och politiker
 Per Persson i Norrby (1884–1969), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Pehr Pehrsson i Norrsund (1832–1905), hemmansägare och politiker
 Per Persson i Trången (1869–1955), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Pehr Pehrson i Törneryd (1845–1915), lantbrukare och politiker
 Per Persson i Valnäs, politiker, aktiv i bondeståndet 1865–1866
 Pehr Pehrsson i Åkarp (1853–1950), lantbrukare och politiker
 Per-Anders Persson (1930–2001), sprängteknikforskare och direktör
 Per-Axel Persson (1922–2010), militär och segelflygare
 Per-Edvin Persson (född 1949), finländsk miljöforskare och vetenskapsförmedlare
 Per Erik Persson (1923–2019), professor i systematisk teologi
 Per Fritjof Persson (född 1934), författare
 Per Johan Persson (1867–1941), lantbrukare och politiker, liberal
 Per Ole Persson (född 1975), författare
 Peter Persson (född 1955), politiker, socialdemokrat
 Peter Adolf Persson (1862–1914), konstnär
 Petter Persson (1832–1895 eller senare), lantbrukare och politiker

R
 Ragnar Persson, flera personer
 Ragnar Person (1905–1993), konstnär
 Ragnar Persson (politiker) (1898–1979), grovarbetare och politiker, socialdemokrat
 Ragnar Persson (militär) (1925–2016)
 Ragnar Persson (längdskidåkare) (född 1938)
 Rasmus Persson (född 1975), kommunalråd i Ystad, centerpartist
 Rasmus Persson (radiopratare) (född 1983), programledare och researcher
 Ricard Persson (född 1969), ishockeyspelare
 Rickard Persson (född 1959), politiker, miljöpartist
 Robert Pehrsson (född 1975), musiker, sångare och låtskrivare
 Robert Åhman-Persson (född 1987), fotbollsspelare
 Robin Persson (född 1985), ishockeyspelare
 Roland Persson (född 1963), skulptör
 Roland S. Persson (född 1958), psykolog, professor
 Ronny Persson (född 1966), paralympier
 Rune Persson, flera personer
 Rune Persson (friidrottare) (född 1935), mångkampare
 Rune Persson (konstnär) (född 1914)
 Rune Persson (ljudtekniker) (1929–2013))
 Rune Persson (målare) (1910–1969)
 Rune Persson (politiker)

S
 Sanna Persson (född 1974), komiker och skådespelare
 Sara Persson (född 1980), badmintonspelare
 Sara Persson (skådespelare) (född 1976), skådespelare, dansare och sångerska
 Set Persson (1897–1960), politiker, kommunist
 Sigfrid Lorentz Persson Gahm (1725–1794), kammarskrivare, arkivforskare, ritare och tecknare
 Signe Persson-Melin (1925–2022), formgivare och konstnär
 Sigurd Persson (1914–2003), ädelsmed, skulptör, professor
 Simon Persson (född 1991), längdskidåkare
 Siw Persson (född 1942), ekonom och politiker, folkpartist
 Sofie Persson, flera personer
 Sofie Persson (fotbollsspelare) (född 1987)
 Sofie Persson (löpare) (född 1987)
 Staffan Persson (1933–1984), ekonom, professor
 Stefan Persson, flera personer
 Stefan Persson (bandyspelare) (född 1974)
 Stefan Persson (företagsledare) (född 1947), verksam inom Hennes &Mauritz
 Stefan Persson (ishockeyspelare född 1962)
 Stefan Persson (ishockeyspelare) (född 1954)
 Stefan Persson (skådespelare) (född 1946)
 Stefan Persson (trav) (född 1973), travkusk och tränare
 Stig Persson, flera personer
 Stig Persson (brottare) (1934–1968)
 Stig Persson (författare) (1924–1999), lärare och författare
 Stig Persson (konstnär) (1915–2000), hissmontör och målare
 Stig Persson (läkare) (född 1936), kardiolog
 Sune Persson (aktiv 1957–1959), förbundssekreterare i Liberala ungdomsförbundet
 Sussi Persson (1916–2005), konsthantverkare och målare
 Sven Persson, flera personer
 Sven Persson (kemist) (1918–1992), kemist, uppfinnare och företagsledare
 Sven Persson (konstnär)
Sven Persson i Appuna (1911–1985), lantarbetare och politiker, socialdemokrat
 Sven Persson i Norrköping (1873–1919), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Sven Gunnar Persson (född 1955), politiker, kristdemokrat
 Sven Hugo Persson (född 1948), litteraturvetare, författare och översättare
 Sven O. Persson (1900–1990), företagsledare, kommunalpolitiker i Östersund, moderat
 Sven Olof Persson (född 1955), tv-man och speaker
 Sven Yngve Persson (född 1960), politiker, moderat
 Swen Persson, flera personer
 Swen Persson (militär) (född 1944), officer i flygvapnet
 Swen Persson (politiker) (1875–1937), lantbrukare och politiker, högerman
 Svenerik Perzon (1928–2005), skådespelare, sångare och textförfattare

T
Therese Persson (född 1986), fotbollsspelare
 Thomas Persson (född 1947), handbollsspelare
 Thomas Persson (generaldirektör) (född 1959), lärare
Thommie Persson (född 1984), fotbollsspelare
Thorsten Persson (född 1948), fotograf
Thure Persson (1892–1956), friidrottare, sprinter
Tim Persson (född 1991), bandyspelare
 Tiger Hillarp Persson (född 1970), stormästare i schack
Titti Persson (född 1974), författare
Tobias Persson (född 1975), komiker
Tom Persson (född 1985), affärsman och filmare
Tommy Persson (född 1954), långdistanslöpare
 Tony Persson (född 1959), fotbollsspelare
Torbjörn Persson (född 1960), fotbollsspelare och tränare
 Tore Persson, flera personer
 Tore Persson (fotograf) (1918–2010), pressfotograf, uppfinnare och entreprenör
 Tore Persson (konstnär) (1917–1967)
 Tore Persson (militär) (född 1924), officer i flygvapnet 
 Tore Persson (skådespelare) (född 1953), skådespelare och läkare
 Tore Persson (sångare) (1912–1993), operettsångare och skådespelare
Torkel Persson (1894–1972), skidlöpare
Torsten Pehrson (1887–1970), zoolog
Torsten Persson (född 1954), nationalekonom
Ture Persson (1904–1991), ingenjör och kommunalpolitiker, folkpartist

U
Uffe Persson (född 1963), senare känd som Ulf Bork, musiker och företagsledare
Ulf Persson (1953–2014), militär
Ulla Persson (född 1947), sångerska
Ulrica Persson (född 1975), längdskidåkare
Urban Persson, sverigedemokrat länkfel

V
 Vanja Persson (född 1969), författare
Veronica Persson (född 1983), fotbollsspelare
Viktor Persson (1918–2000), antikvariatsbokhandlare och Uppsalaoriginal

W
 Walter Persson (1905–1972), meteorolog
 Walter Persson (konstnär) (1918–1987), målare

Y
Yngve Persson (1911–1991), fackförbundsledare och politiker, socialdemokrat
 Yngve Persson (ingenjör) (1890–1964)

Å
 Åke Persson, flera personer
 Åke Persson (folkpartist) (född 1930), ingenjör och politiker
 Åke Persson (företagsledare) (född 1939), ingenjör och företagsledare
 Åke Persson (författare) (född 1962), journalist och författare
 Åke Persson (jazzmusiker) (1932–1975), trombonist
 Åke Persson (sånglärare) (född 1934), polis och sånglärare
 Åsa Persson, flera personer
 Åsa Persson (bergmästare) (född 1961), civilingenjör och bergmästare
 Åsa Persson (konståkare) (född 1983)
 Åsa Persson (skådespelare) (född 1972)

Ö
Örjan Persson (fotbollsspelare) (född 1942), fotbollsspelare
Örjan Persson (författare) (född 1942), författare

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn